Порталегри:
 Порталегри (округ) — округ в центральной Португалии, включает в себя 15 муниципалитетов, входит в регион Алентежу.
 Порталегри (муниципалитет, Португалия) — муниципалитет в центральной Португалии, входит в состав одноимённого округа региона Алентежу.
 Порталегри (город) — город в Португалии, центр одноимённого округа и муниципалитета.
  — средневековый замок в одноимённом городе в Португалии.
 Порталегри (муниципалитет, Бразилия) — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Риу-Гранди-ду-Норти.

См. также 
 Порту-Алегри